Аспр:

 Аспр — греческое наименование монеты «акче»
 АСПр — космический манипулятор, автоматическая система перестыковки на станции «Мир»